Macreightia är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Macreightia ingår i familjen Ebenaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ljungordningen
Macreightia